Abercrombie kan syfta på:

Abercrombie & Fitch – varumärke förkläder
 Abercrombie (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis

 Abercrombie Crests

Australien 

 Abercrombie, New South Wales – ort i New South Wales
 Abercrombie River – flod i New South Wales

Storbritannien

 Abercrombie, Skottland – ort i Fife, Skottland

USA

 Abercrombie, North Dakota – stad i Richland County, USA